Landeck heißen folgende geographischen Objekte:

 Bezirk Landeck in Tirol
 Landeck (Tirol), Stadt in Tirol
 Landeck (Breisgau), Ortsteil der Gemeinde Teningen in Baden-Württemberg
historisch:
 Landecker Amt, ehemaliges Amt in der hessischen Kuppenrhön
 Lądek-Zdrój, Stadt im Powiat Kłodzki in Polen (Bad Landeck)
 Lędyczek, Dorf im Powiat Złotowski in Polen (Landeck in Westpreußen)
 Landeck I, Wüstung bei Landeck in Westpreußen
Burg/Schloss und Herrschaft Landeck:
 Burg Landeck (Baden) in Teningen-Landeck, Baden-Württemberg
 Burg Landeck (Pfalz) bei Klingenmünster, Rheinland-Pfalz
 Burg Landeck (Rhön) bei Schenklengsfeld-Oberlengsfeld, Hessen
 Burgstall Landeck bei Thalmässing, Bayern
 Schloss Landeck in Landeck, Tirol

Landeck ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Schnewlin-Landeck, ein Adelsgeschlecht, siehe Schnewlin

 Detlef Landeck (* 1964), deutscher Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Fritz Müller-Landeck (1865–1942), deutscher Landschaftsmaler in München
 Gottfried Landeck, preußischer Husar im Regiment von Wilhelm Sebastian von Belling
 Johann Carl Landeck (1636–1712), deutscher Uhrmacher und Instrumentenbauer
 Konrad von Landeck († um 1306), Schweizer Ministeriale und Minnesänger

Siehe auch:
 Landek, Hügel bei Ostrava, Tschechien
 Landek (Jasienica), Gemeinde Jasienica, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Landegg
 Landegge